Nassau County är namnet på två countyn i USA.

 Nassau County, New York
 Nassau County, Florida